Picture Perfect е пети студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата Сойл, който е издаден на 20 октомври 2009 г. от Bieler Bros. Records.

Състав 
 Ей Джей Кавалиър – вокали
 Том Шофилд – барабани
 Адам Зейдъл – китара
 Тим Кинг – бас

Песни

Външни препратки 
  Официална страница

Албуми на Сойл
Музикални албуми от 2009 година